

Osoby 
 Benedictus Appenzeller – holenderski kompozytor
 Bernd Appenzeller – belgijski muzyk
 Immo Appenzeller – niemiecki astronom
 Stanisław Appenzeller – polski malarz

Inne 
 Appenzeller – ser szwajcarski 
 Appenzeller – rasa kur
 Appenzeller – rasa psów

Zobacz też 
 Appenzell
 Appenzeller Alpenbitter
 Appenzeller Biber